Nadjari est un patronyme porté notamment par :

 Marcel Nadjari (1917-1971), juif grec déporté à Auschwitz ;
 Raphaël Nadjari (1971-), réalisateur franco-israélien de cinéma et de télévision.
Patronyme juif